Italiaanse geografische eenheden
 Piazzo (natuurgebied) – natuurgebied in de provincie Bergamo

 Piazzo (Segonzano) - plaats in de provincie Trento 
 Piazzo (Biella) - wijk van de stad Biella
 Piazzo (Lauriano) – dorp in de provincie Turijn
 Piazzo (Como) - plaats in de provincie Como
 Piazzo (Genua) - plaats in de provincie Genua
 Piazzo Alto - plaats in de provincie Bergamo
 Piazzo Basso - plaats in de provincie Bergamo
 Il Piazzo - plaats in de provincie Como
 Per Piazzo - plaats in de provincie Lecco

Overige geografische eenheden
 Piazzo (Zwitserland) - plaats in Graubünden, Zwitserland

Personen
 Stefania Piazzo - Italiaans journalist